Vanja Ilić (arhitektica)
Vanja Ilić (plivač)
Vanja Ilić (rukometaš)